Sankta Katarina kan avse:

Helgon

 Katarina av Alexandria (ca 282–ca 300), egyptiskt helgon som led martyrdöden, virgine capitale och nödhjälpare
 Katarina av Vadstena, Katarina Ulfsdotter (1331–1381), svensk birgittinnunna, dotter till Heliga Birgitta
 Katarina av Siena (1347–1380), italiensk dominikansk nunna och mystiker
 Katarina av Bologna (1413-1463), italienskt helgon
 Katarina av Genua (1447-1510), italienskt helgon